

Miejscowości 

Byczki (, ) – nazwa miejscowości w Polsce, na Białorusi i w Rosji

m.in.:

 Byczki – wieś w Polsce w wojedztwie łódzkim

 Byczki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim

 Byczki – wieś w Rosji, w sielsowiecie baninskim rejonu fatieżskiego w obwodzie kurskim
 Byczki – wieś w Rosji, w sielsowiecie bolszeannienkowskim rejonu fatieżskiego w obwodzie kurskim

Inne 
 byczki – ryby z rodziny głowaczowatych
 byczki – konserwa rybna z pomidorami

Zobacz też 
 Byki – nazwa miejscowości w Polsce, na Białorusi i w Rosji

Przypisy